Bjurhustjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:
Bjurhustjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 703931-156820), sjö i Sollefteå kommun
Bjurhustjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 704424-155466), sjö i Sollefteå kommun
Bjurhustjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 705043-155871), sjö i Sollefteå kommun